El Torneig d'Estoril 2009 o també Estoril Open 2009, és una competició tennística que es juga en terra batuda. És la 20a edició d'aquest torneig i forma part de les sèries 250 de la ATP en categoria masculina i International Tournaments de la WTA femenina. Es juga al Estádio Nacional a Oeiras, Portugal, entre el 2 i el 10 de maig del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009